Кубок Італії з футболу 1973—1974 — 27-й розіграш Кубка Італії з футболу. У турнірі взяли участь 36 італійських клубів. У фіналі «Болонья» виграла у «Палермо», який на момент проведення турніру виступав у Серії B, і вдруге завоювала Кубок Італії.

Календар

Перший груповий раунд 
Минулорічний переможець Кубка «Мілан» автоматично пройшов до наступного раунду.

Група 1 

Результати

Група 2 

Результати

Група 3 

* - з клубу Верона було знято 1 очко.

Результати

Група 4 

Результати

Група 5 

Результати

Група 6 

* - з клубу Дженоа було знято 1 очко.
Результати

Група 7 

Результати

Другий груповий турнір

Група A 

Результати

Група B 

Результати

Фінал

Посилання 
 Кубок Італії на rsssf  
 Кубок Італії на xoomer.virgilio.it 

1973–1974
Італія
Італія
1973 в італійському спорті
1974 в італійському спорті